Стрелниекс, Артурс (род. 1985) — латвийский баскетболист. 
 Стрелниекс, Янис (род. 1989) — латвийский баскетболист.